NGC 2557 (другие обозначения — UGC 4330, MCG 4-20-21, ZWG 119.48, PGC 23329) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Рака. Открыта Эдуардом Стефаном в 1877 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 2557 входит в состав группы галактик , удалённой на 68 мегапарсек. Помимо NGC 2557 в группу также входят ещё 13 галактик. Она удалена от центральной галактики скопления — NGC 2563 — не менее чем на 567 килопарсек, в ней наблюдается рентгеновское излучение, имеющее характер теплового, а галактика имеет ядро типа LINER.

Примечания 

 NGC 2557 на WIKISKY.ORG

2557
Рак (созвездие)